Ву́лиця Боже́нка — радянська назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Боженка — вулиця в місті Луганськ.
Вулиця Боженка — вулиця в місті Луцьк.

Колишня назва 
 Вулиця Боженка — колишня назва Берегової вулиці в місті Андрушівка, Житомирська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Федосія Балтського у місті Балта.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Остапа Вишні в місті Біла Церква, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Довженка в місті Борзна, Чернігівська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Віктора Починка в місті Боярка, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Академіка Богомольця в місті Бровари, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Клненова в місті Васильків, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва П'ятничанської вулиці в місті Вінниця.
 Вулиця Боженка — колишня назва Щасливої вулиці в місті Гнівань, Вінницька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Івана Сірка в місті Городище, Черкаська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Покровської вулиці в місті Городня, Чернігівська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Хортицької вулиці в місті Дніпро.
 Вулиця Боженка — колишня назва Паркової вулиці в місті Дружба, Сумська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Поліської вулиці в смт Ємільчине, Житомирська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Містечкової вулиці в місті Жашків, Черкаська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Чумацької вулиці в місті Жмеринка, Вінницька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Василя Діденка в місті Запоріжжя.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Героїв Крут у місті Заставна.
 Вулиця Боженка — колишня назва Яблуневої вулиці в смт Згурівка, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Луки Кримського в місті Золотоноша, Черкаська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Олександра Боженка в місті Золочів, Львівська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Струмкової вулиці в смт Іванків, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Гійома де Боплана в місті Київ, с. Троєщина.
 Вулиця Боженка — колишня (у 1941–2012 роках) назва вулиці Казимира Малевича в місті Київ.
 Вулиця Боженка — колишня назва Пруднівської вулиці в місті Ківерці, Волинська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Олексія Шума в місті Ковель, Волинська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Козятин, Вінницька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Івана Огієнка в місті Коростень, Житомирська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Верхівської вулиці в місті Красилів, Хмельницька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Червоногірської вулиці в місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Княгині Ольги в місті Львів.
 Вулиця Боженка — колишня назва Біляєвської вулиці в місті Люботин, Харківська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Приватної вулиці в місті Маріуполь, Донецька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Олександра Бабича в місті Мукачево, Закарпатська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Весняної вулиці в місті Ніжин, Чернігівська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Паркової вулиці в смт Нова Борова, Житомирська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Купців Сорокіних в місті Новгород-Сіверський, Чернігівська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Миколи Арсенича в місті Новоград-Волинський, Житомирська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Олександра Мітягіна в місті Новомосковськ, Дніпропетровська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Гайової вулиці в місті Новомиргород, Кіровоградська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Ринкової вулиці в місті Новоселиця, Чернівецька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Іоганна Гена в місті Одеса.
 Вулиця Боженка — колишня назва Промислової вулиці в місті Олександрія, Кіровоградська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Братської вулиці в місті Павлоград, Дніпропетровська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Сергія Лазенка в місті Переяслав, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Водопровідної вулиці в місті Покров, Дніпропетровська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Данила Апостола в місті Полтава.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Майданської у смт. Понінка.
 Вулиця Боженка — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Світловодськ, Кіровоградська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Сонячної вулиці в місті Середина-Буда, Сумська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Северина Наливайка в місті Сміла, Черкаська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Котляревського в місті Сновськ, Чернігівська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Сокиряни, Чернівецька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Сонячної вулиці в смт Ставище, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Вишневецького в місті Старокостянтинів, Хмельницька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Сторожинець, Чернівецька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Миколи Лукаша в місті Суми.
 Вулиця Боженка — колишня назва Лугової вулиці в смт Талаківка, Донецька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Олександра Довженка в місті Тараща, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Марценюка в місті Тетіїв, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Володимира Гошовського в місті Ужгород.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Олександра Боженка в місті Фастів, Київська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Василя Тютюнника в місті Хмельницький.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Хотин, Чернівецька область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Мартина Небаби в місті Чернігів.
 Вулиця Боженка — колишня назва Левадної вулиці в місті Чуднів, Житомирська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва вулиці Івана Ґонти в місті Шпола, Черкаська область.
 Вулиця Боженка — колишня назва Спасо-Преображенської вулиці в місті Ямпіль, Сумська область.

Вулиця Боженка — вулиця в місті Анжеро-Судженськ.
 Вулиця Боженка — вулиця в місті Балаково.
 Вулиця Боженка — вулиця в місті Бірюч.
 Вулиця Боженка — вулиця в місті Москва.

Вулиці, названі на честь людей